Reifenbremse steht für:

Klotzbremse
Schleifbremse
Stempelbremse